Aleksandr Nikolaevič Jakovlev – politico sovietico (1923-2005), "padre" della glasnost
 Aleksandr Sergeevič Jakovlev – ingegnere sovietico (1906-1989)